Mpaka bezeichnet:

 Mpaka (Eswatini), ein Ort in Eswatini
 Mpaka (Demokratische Republik Kongo), eine Stadt in der Demokratischen Republik Kongo
 Christián Mpaka (* 1988), kongolesischer Fußballspieler